Licha ist der Familienname folgender Personen:

 Otto Licha (1912–1996), österreichischer Feldhandballspieler
 Otto Licha (Schriftsteller) (* 1952), österreichischer Lehrer, Schriftsteller und Komponist